Christoffel (heilige).
 Heilige Christoforus (Alaert du Hamel), gravure.
 Heilige Christoforus (Jheronimus Bosch), schilderij.

Zie ook
 Christoforus, doorverwijspagina 
Sint-Christoffel, doorverwijspagina